Lype – smutek w mitologii greckiej
 Rodzaj Lype – gatunki
 Lype phaeopa
 Lype reducta